Shinozuka (jap. ) bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Gunma, heute: Ōra (Gunma)
 ein Lehen mit Sitz in diesem: Shinozuka (Han)

Shinozuka ist der Familienname folgender Personen:
 Hiromu Shinozuka (* 1979), japanische Manga-Zeichnerin
 Ippei Shinozuka (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Kenjirō Shinozuka (* 1948), japanischer Rallyefahrer
 Masanobu Shinozuka (1930–2018), japanisch-US-amerikanischer Bauingenieur
 Shinozuka Yoshio (1923–2014), japanischer Kriegsverbrecher während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges